Ло́коть может означать:

 Локоть или локтевой сустав — сочленение между плечом и предплечьем.
 Локоть — старинная мера длины.

Фамилия 
 Локоть, Анатолий Евгеньевич (род. 1959) — российский политический и государственный деятель.
 Локоть, Василий Тимофеевич (1899—1937) — советский писатель, журналист и драматург, очеркист.
 Локоть, Тимофей Васильевич (1869—1942) — российский и советский учёный-агроном, публицист и политический деятель.

Населённые пункты 
Россия
 Локоть — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Локоть — ж/д станция села.
 Локоть — село в Целинном районе Алтайского края.
 Локоть — посёлок городского типа в Брасовском районе Брянской области.
 Локоть — село в Рыльском районе Курской области.
 Локоть — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Локоть — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина
 Локоть — историческое село (1565—1946) в Турковском районе Львовской области.
 Локоть — село в Иршавском районе Закарпатской области.

См. также 
 Элбоу